Оме́ро Ари́дхис Фуэ́нтес (; , Контепек, штат ) — мексиканский поэт, прозаик, общественный деятель, дипломат, крупнейшая фигура латиноамериканской культуры.

Биография 
Отец — грек из-под Смирны, мать — мексиканка. Рано начал читать, писать стихи и прозу. В 1959 году получил стипендию Мексиканского писательского центра и Фонда Рокфеллера. Участвовал в организованном ПЕН-клубом Всемирном конгрессе писателей в Нью-Йорке под председательством Артура Миллера (1966), на котором были представлены крупнейшие фигуры латиноамериканской словесности.

Служил послом Мексики в Нидерландах, Швейцарии, ЮНЕСКО. В 1997—2003 годах возглавлял Международный ПЕН-клуб. Деятельный культурный организатор, активный участник экологического движения. Приглашённый профессор крупнейших университетов США, Канады, Нидерландов, Австрии.

Произведения

Поэзия 
 «Los ojos desdoblados», Ed. La Palabra, México, 1960
 «Antes del reino», Ed. Era, Mexico, 1963
 «Mirándola dormir», Ed. Joaquín Mortiz, México, 1964 (Премия Хавьера Вильяуррутии)
 «Perséfone», Ed. Joaquín Mortiz, México, 1967
 «Ajedrez-Navegaciones», Ed. Siglo XXI, México, 1969
 «Los espacios azules», Ed. Joaquín Mortiz, México, 1969
 «Quemar las naves», Ed. Joaquín Mortiz, México, 1975
 «Vivir para ver», Ed. Joaquín Mortiz, México, 1977
 «Construir la muerte», Ed. Joaquín Mortiz, México, 1982
 «Imágenes para el fin del milenio» & «Nueva expulsión del paraíso», Ed. Joaquín Mortiz, México, 1990
 «El poeta en peligro de extinción», Ediciones El Tucán de Virginia, México, 1992
 «Tiempo de ángeles», Espejo de Obsidiana, México, 1994
 «Ojos de otro mirar», Ediciones El Tucán de Virginia, México, 1998
 «El ojo de la ballena», Fondo de Cultura Económica, México, 2001
 «Los poemas solares», Fondo de Cultura Económica, México, 2005.
 «Los poemas soñados», Fondo de Cultura Económica, México, 2011

Романы 
 «La tumba de Filidor», Ed. La Palabra, México, 1961
 «El poeta niño», Fondo de Cultura Económica, México, 1971
 «El encantador solitario», Fondo de Cultura Económica, México, 1973
 «1492: vida y tiempos de Juan Cabezón de Castilla», Ed. Siglo XXI, México, 1985 (исторический роман, премия Гринцане Кавур за лучший переводной роман, книга года по версии New York Times)
 «Memorias del nuevo mundo», Editorial Diana, México, 1988
 «La leyenda de los soles», Fondo de Cultura Económica, México, 1993
 «El señor de los últimos días: Visiones del año mil», Alfaguara, México, 1994
 «¿En quién piensas cuando haces el amor?», Alfaguara, México, 1996
 «La montaña de las mariposas», Alfaguara, México, 2000
 «La zona del silencio», Alfaguara, México, 2002
 «El hombre que amaba el sol», Alfaguara, México, 2005
 «Sicarios», Alfaguara, México, 2007
 «Los invisibles», Fondo de Cultura Económica, México, 2010
 «Los perros del fin del mundo», Alfaguara, México, 2012

Новеллы 
 «Noche de independencia», Ed. Ultramar, Salvat, Madrid, 1978
 «Playa nudista y otros relatos», Ed. Argos Vergara, Barcelona, 1982
 «La Santa Muerte», Alfaguara, México, 2004

Театр 
 «Espectáculo del año dos mil», Ed. Joaquín Mortiz, México, 1981
 «El último Adán», Ed. Joaquín Mortiz, México, 1986
 «Gran teatro del fin del mundo», Joaquín Mortiz, México, 1989

Эссе 
 «Apocalipsis con figuras», Taurus, México, 1997

Признание 
Художественная премия штата Мичоакан Эрендира (2005), премия Роже Каюа (Франция), Золотой ключ от Смедерева (Сербия) и др. награды. Почетный доктор Индианского университета.

Литература 
 «La luz queda en el aire: Estudios internacionales en torno a Homero Aridjis»/ Thomas Stauder, ed. Frankfurt/ Main: Vervuert Verlag, 2005.

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография, стихи on line 

Писатели Мексики
Поэты Мексики
Драматурги Мексики
Послы Мексики в Нидерландах
Послы Мексики в Швейцарии
Постоянные представители Мексики в ЮНЕСКО
Авторы исторических романов
Президенты Международного ПЕН-клуба
Почётные доктора Индианского университета